Фаєтт () — власна назва.

Персоналії 
 Фаєттський дім

Топоніми

Фаєтт () — власна назва, що походить від титулу Жильбера, маркіза Фаєтського, французького офіцера, учасника війни за незалежність США

 Фаєтт — назва декількох округів у США
 Фаєтт — місто в штаті Алабама
 Фаєтт — місто в штаті Айова
 Фаєтт — місто в штаті Вісконсин
 Фаєтт — місто в штаті Мен
 Фаєтт — місто в штаті Міссісіпі
 Фаєтт — місто в штаті Міссурі
 Фаєтт — місто в штаті Нью-Йорк
 Фаєтт — село в штаті Огайо
 Фаєтт — місто в штаті Юта
 Фаєтт Тауншип — селище в окрузі Джуніата, штат Пенсільванія
 Фаєтт — неінкорпорована територія в штаті Західна Вірджинія
 Фаєтт — неінкорпорована територія в штаті Індіана
 Фаєтт — неінкорпорована територія в штаті Вісконсин

Екс-ла-Фаєтт

Див. також 
 Лафаєтт